

Fizika, kémia 

 Atom fogalma a fizikában a és kémiában

Matematika 

 Atom fogalma a részbenrendezett halmazok esetén
 Atom fogalma a hálóelméletben az atomos hálóban
 Atom fogalma az atomos halmazalgebrában

Informatika 

 Atom, XML alapú szabványos formátum
 Atom, szövegszerkesztő

Egyéb 

 Ariel Atom, sportkocsi
 Atomium, építmény Brüsszelben
 Atom zenekar (debreceni punk-rock együttes)